Сезон ФК «Маріуполь» 2019—2020 — 20-й сезон ФК «Маріуполь» у вищому дивізіоні українського чемпіонату. «Маріуполь» виступав у Прем'єр-лізі, кубку України та Лізі Європи УЄФА.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Прем'єр-ліга

Таблиця чемпіонату 

|}

Таблиця результатів

Результати по раундах

Матчі

Раунд плей-оф

Кубок України

Ліга Європи УЄФА

Статистика

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, які залишили команду по ходу сезону

 
Останнє оновлення: 29 липня 2020

Бомбардири 

Last updated: 29 July 2020

«Сухі матчі» 

Останнє оновлення: 29 липня 2020

Дисциплінарні порушення 

Останнє оновлення: 29 July 2020

Відвідуваність 

Останнє оновлення: 29 липня 2020

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Маріуполь (футбольний клуб)
Українські футбольні клуби в сезоні 2019–2020